Didn't I – singolo degli Aqua del 1997
 Didn't I – singolo di James Wesley del 2017
 Didn't I – singolo di Rod Stewart del 2018
 Didn't I – singolo degli OneRepublic del 2020